Culo (Pitbull), een lied van Pitbull in samenwerking met Lil Jon uit 2004
 Culo (DJ Glenn B), een lied van DJ Glenn B uit 2008
 Culo! (DJ Rebel & Robert Abigail), een lied van DJ Rebel & Robert Abigail in samenwerking met M.O. uit 2012
 Culo (Bizzey, Frenna, KM & Ramiks), een lied van Bizzey, Frenna, KM & Ramiks uit 2018
 Culo (Gilli), een lied van Gilli in samenwerking met Branco uit 2019
 Culo (Lola Índigo & Khea), een lied van Lola Índigo & Khea uit 2021